Ariodante – nome proprio di persona maschile
Ariodante – personaggio dellOrlando furioso di Ludovico Ariosto
Ariodante – opera lirica di Georg Friedrich Händel basata sulla vicenda del personaggio ariostesco